Photharam (în ) este un district (Amphoe) din provincia Ratchaburi, Thailanda, cu o populație de 128.434 de locuitori și o suprafață de 417,009 km².

Componență 

Districtul este subdivizat în 19 subdistricte (tambon), care sunt subdivizate în 156 de sate (muban).

Amphoe în provincia Ratchaburi